

Cinema
 Mio figlio – film del 1928 diretto da Evgenij Veniaminovič Červjakov
 Mio figlio – film del 1959 diretto da Denys de La Patellière
 Mio figlio – film del 2017 diretto da Christian Carion

Televisione
 Mio figlio – miniserie televisiva del 2005 diretta da Luciano Odorisio